Desormes oder Désormes ist der Familienname folgender Personen:

 Charles-Bernard Desormes (1777–1862), französischer Chemiker und Physiker
 Nicolas Clément-Désormes (1779–1841), französischer Chemiker und Physiker